

Стримбень () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Келдерару.
 Стримбень () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Сусень.

Стримбень () — село у Гинчештському районі.